AC-3 – algoritmo di compressione del Dolby Digital
 AC-3 - algoritmo (Arc Consistency Algorithm 3), per la risoluzione di problemi CSP (Constraint Satisfaction Problem)
 AC3 – sigla usata per i seguenti videogiochi:
 Ace Combat 3
 Armored Core 3
 Assassin's Creed III